Mass Hysteria fue un evento de lucha libre profesional producido por Ring of Honor. Tuvo lugar el 21 de julio de 2019 desde el Lowell Memorial Auditorium en Lowell, Massachusetts.

Resultados 
 The Briscoe Brothers (Jay Briscoe & Mark Briscoe) derrotaron a The Bouncers (Beer City Bruiser & Brawler Milonas) y retuvieron el Campeonato Mundial en Parejas de ROH.
 Jay cubrió a Bruiser después de un «Doomsday Device».
 Después de la lucha, Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) atacaron a The Briscoes.
 Originalmente Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) iban a defender los títulos ante The Bouncers, pero fueron reemplazados por The Briscoes debido a que perdieron sus títulos en Manhattan Mayhem.
 Christian Casanova derrotó a Thrill Ride.
 Silas Young derrotó a PJ Black.
 Young cubrió a Black después de un «Stock Lock».
 Tasha Steelz derrotó a Karissa Rivera y Angelina Love.
 Steelz cubrió a Love después de un «Okur».
 Kenny King derrotó a Dragon Lee.
 King cubrió a Lee después de un «Royal Flush».
 Shane Taylor derrotó a Eli Isom y retuvo el Campeonato Mundial Televisivo de ROH.
 Taylor cubrió a Isom después de un «216».
 Villain Enterprises (Marty Scurll & PCO) derrotaron a Lifeblood (Bandido & Mark Haskins).
 Scurll forzó a Bandido a rendirse con un «Cross Face Chicken Wing».
 Originalmente la lucha era por el Campeonato Mundial en Parejas de Seis-Hombres de ROH, pero fue cancelada por la lesión de Brody King.
 Rush derrotó a Dalton Castle por descalificación.
 Rush fue descalificado después de que Castle golpeara con una silla.
 Alex Shelley, Jay Lethal y Jonathan Gresham derrotaron a The Kingdom (Matt Taven, TK O'Ryan & Vinny Marseglia).
 Shelley cubrió a Marseglia después de un «Shellshock».

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Ring of Honor

Mass Hysteria
Mass Hysteria